Alexander Cunningham (1814-1893) – archeologo britannico
 Alexander Cunningham (1655-1730) – giurista e scacchista scozzese
 Alexander Cunningham, I conte di Glencairn (1426-1488) – nobile scozzese 
 Alexander Cunningham, V conte di Glencairn (... – 1574) – nobile scozzese
 Alex Cunningham (1955–) – politico britannico, membro del parlamento